Груїч () — прізвище сербського походження.

Відомі носії:

 Владан Груїч (1981) — боснійський футболіст
 Марко Груїч (1996) — сербський футболіст